|-
| 141801 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141802 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141803 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141804 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141805 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141806 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141807 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141808 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141809 - ||  || 11 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141810 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141811 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141812 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141813 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141814 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141815 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141816 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141817 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141818 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141819 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141820 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141821 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141822 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141823 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141824 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141825 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141826 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141827 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141828 - ||  || 8 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141829 - || 2002 OC || 16 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141830 - || 2002 OH || 16 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141831 - ||  || 17 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141832 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141833 - ||  || 19 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141834 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141835 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141836 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141837 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141838 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141839 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141840 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141841 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141842 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141843 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141844 - ||  || 31 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141845 - ||  || 26 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141846 - ||  || 17 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141847 - ||  || 30 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141848 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141849 - || 2002 PC || 1 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141850 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141851 - ||  || 6 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141852 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141853 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141854 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141855 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141856 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141857 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141858 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141859 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141860 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141861 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141862 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141863 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141864 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141865 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141866 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141867 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141868 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141869 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141870 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141871 - ||  || 6 august 2002 ||  || 
|-
| 141872 - ||  || 6 august 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 141873 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141874 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141875 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141876 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141877 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141878 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141879 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141880 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141881 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141882 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141883 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141884 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141885 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141886 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141887 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141888 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141889 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141890 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141891 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141892 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141893 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141894 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141895 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141896 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141897 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141898 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141899 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141900 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-